Dedreux ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Dedreux (1810–1860), französischer Maler
 Natalie Dedreux (* 1998), deutsche Aktivistin für die Inklusion von Menschen mit Down-Syndrom